CVA steht für:
 CVA, Album (2003) von Paint It Black (Band)
 Cash Value Added, betriebswirtschaftliche Kennzahl
 Cerebrovascular accident, englische Bezeichnung für Schlaganfall
 Certified Valuation Analyst, Qualifikationsnachweis für Bewertungsprofessionals
 Comissão Verdade e Amizade („Wahrheits- und Freundschaftskommission“), osttimoresische Kommission zur Aufarbeitung der Verbrechen in der indonesischen Besatzungszeit
 Communauté des Villes Ariane, Gemeinschaft der Ariane-Städte
 Compagnia Valdostana delle Acque, Kraftwerksgruppe im Aostatal
 Corpus Vasorum Antiquorum, internationales Forschungsprojekt zur Erforschung und Publikation antiker Keramik
 Coxsackie-Virus mit dem Stamm A
 Credit Valuation Adjustment, siehe Kreditbewertungsanpassung
 Angriffsflugzeugträger der US Navy, siehe Flugzeugträger#Kennungen der US Navy
 Commanditaire vennootshap op aandelen, entspricht der dt. Kommanditgesellschaft auf Aktien
 Air Chathams (ICAO-Code), neuseeländische Fluggesellschaft
 Vatikanstadt, ITU-Code

cVA steht für:
 11-cis-Vaccenylacetat, eines der Drosophila-Insektenpheromone

CvA steht für:
 Conservatorium van Amsterdam, niederländische Musikhochschule

Abkürzung